Air and Dance is een compositie voor harmonieorkest of fanfare van de Belgische componist Jean-Luc Bertel.

Compositie voltooid in 1992
HaFaBramuziek